

Талдиколь — село, Камистинський район, Костанайська область
 Талдиколь — аул, Махамбетський район, Атирауська область
 Талдиколь — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область